Schistostemon är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Schistostemon ingår i familjen Humiriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Schistostemon